

Sumário de classificação 
 Legenda
 M1X: Skiff simples masculino
 M2-: Dois sem masculino
 M2X: Skiff duplo masculino
 M4-: Quatro sem masculino
 M4X: Skiff quádruplo masculino
 M8+: Oito com masculino
 LM2X: Skiff duplo peso leve masculino
 LM4-: Quatro sem peso leve masculino
 W1X: Skiff simples feminino
 W2-: Dois sem feminino
 W2X: Skiff duplo feminino
 W4X: Skiff quádruplo feminino
 W8+: Oito com feminino
 LW2X: Skiff duplo peso leve feminino

Torneios de classificação 

 Para as nações-membro da ODEPA, excento Estados Unidos e Canadá.

** Aberto a todos os países exceto nas provas M1X, LM2X, W1X e LW2X, em que os países da África, da Ásia e da América Latina não participaram.

Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Qualificação